Letexier ist der Name von

 François Letexier (* 1989), französischer Fußballschiedsrichter
 Mister V (bürgerlich Yvick Letexier * 1993), französischer Humorist, Schauspieler und Rapper